

Sigle 
Democratic Underground – comunità online
Denver University
Depleted uranium – uranio impoverito
Drexel University
Duke University

Codici 
 DU – codice vettore IATA di Hemus Air
 DU – codice ISO 3166-2:AE di Dubai (Emirati Arabi Uniti)
 DU – codice ISO 3166-2:ER di Debub (Eritrea)
 DU – codice ISO 3166-2:GN di Dubréka (Guinea)
 DU – codice ISO 3166-2:HU di Dunaújváros (Ungheria)
 DU – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Durazno (Uruguay)

Informatica 
 du – comando Unix

Altro 
 DU – targa automobilistica di Ragusa (Dubrovnik, Croazia)
 DU – targa automobilistica di Duisburg (Germania)
 Du – canzone di Peter Maffay
 du – operatore telefonico degli Emirati Arabi Uniti

Altri progetti